Петровка (), село, 
Григоровский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320481806. Население по переписи 2001 г. составляет 102 (43/59 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Петровка находится в 1 км от села Григоровка.
Рядом жезнодорожная станция Григоровка, автомобильная дорога

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района